Das Lenzerheide Open 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Lenzerheide. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 18. bis 26. Juni 2016 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunden fanden vom 18. Januar bis 20. Juni 2016 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Vaz/Obervaz